Merényi Gyula (1892–1925) szlovákiai magyar költő, író.
 Merényi Gyula Antal (1887–1943) esztergomi irattáros.
 Merényi Gyula Ede (1914–1940) kántortanító.